

Cinema 
 Secret Love – film muto del 1916 diretto da Robert Z. Leonard
 Secret Love – film sudcoreano del 2010
 Secret Love (Mothering Sunday) – film del 2021 diretto da Eva Husson

Televisione 
 Secret Love – drama coreano del 2013
 Run phi Secret Love, conosciuta anche solo come Secret Love – serie TV thailandese del 2016

Musica

Album 
 Secret Love – album studio di Lorrie Morgan del 1998
 Secret Love – album raccolta di Giovanni Allevi del 2012

Singoli 
 Secret Love – singolo di Doris Day del 1953
 Secret Love – singolo dei Bee Gees del 1991
 Secret Love – singolo di Lee Ryan del 2010
 Secret Love – singolo di Kim Sozzi del 2010
 Secret Love – singolo di Stevie Nicks del 2011
 Secret Love – traccia dell'album Alien di Giovanni Allevi